Marum (gemeente), een voormalige gemeente in de provincie Groningen
 Marum (dorp), een dorp in de Groningse gemeente Westerkwartier
 Marum (vulkaan), een vulkaan in Vanuatu

Personen met de achternaam Van Marum
 Djoke van Marum (1972), Nederlandse zitvolleybalster
 Martinus van Marum (1750-1837), Nederlands chemicus

Marum, Van